В Соединённых Штатах насчитывается 9 округов с названием Касс ():
 округ Касс — штат Айова
 округ Касс — штат Иллинойс
 округ Касс — штат Индиана
 округ Касс — штат Мичиган
 округ Касс — штат Миннесота
 округ Касс — штат Миссури
 округ Касс — штат Небраска
 округ Касс — штат Северная Дакота
 округ Касс — штат Техас
См. также
 округ Бартоу в штате Джорджия носил название Касс